Plaats in Indonesië
 Pringamba (Pandanarum), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pringamba (Sigaluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java